Die Saison 1971/72 der österreichischen Eishockey-Oberliga war die vierte Austragung dieser zweiten Spielklasse unterhalb der Bundesliga. Der HC Salzburg wurde Meister der Oberliga und qualifizierte sich damit für die Bundesliga.

Modus 
Gespielt wurde in zwei Gruppen (Ost/West) in denen die Teams je zwei Mal aufeinander trafen. Die besten vier Mannschaften aus dem Osten und die besten drei Mannschaften aus dem Westen spielten dann in der Aufstiegsgruppe um einen Bundesligaplatz je zweimal gegeneinander.

Vorrunde

Oberliga Ost

Oberliga West

Aufstiegsrunde 
Quelle: arbeiter-zeitung.at

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Der HC Salzburg qualifizierte sich damit als Meister der Oberliga für die Bundesliga.

Modusänderungen für die Saison 1972/73 
Ab der kommenden Saison sollte die Oberliga nur mehr in einer einzigen Gruppe mit 8 Teams ausgetragen werden. Das waren die sechs Teams, die die Aufstiegsrunde auf den Plätzen 2 bis 7 beendeten, der Absteiger aus der Bundesliga (EK Zell am See) sowie der Aufsteiger aus den Landesligen, der in einem Turnier der Landesmeister ermittelt wurde (Union Krems).

Die vier Teams, die sich nicht für die Aufstiegsrunde qualifizieren konnten, mussten in die jeweiligen Landesligen absteigen.

Weblinks 
 Oberliga-Tabellen bei wh.5-games.ru

Einzelnachweise 

Oberliga 1971
Osterreichische Oberliga 1972